Провулок Курчанівський — провулок у Крюківському районі міста Кременчук.

Історія 
До 14 жовтня 2022 провулок носив назву на честь першого прем'єр міністра Демократичної Республіки Конго Патріса Лумумби.

Перетинається з вулицею Космонавтів.

Див. також 
 Вулиці Кременчука

Посилання 

 Перелік вулиць, провулків, тупиків, проїздів, площ, парків та скверів міста Кременчука із змінами

Вулиці Кременчука